Соревнования в прыжках с шестом у женщин на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро прошли 16 и 19 августа 2016 года на стадионе Энженьян.

Победительницей стала гречанка Екатерини Стефаниди. Второе место заняла американка Сэнди Моррис. На третьей строчке расположилась новозеландка Элиза Маккартни.

Медалисты

Расписание 
Приведено бразильское время проведения соревнований (UTC-3)

Рекорды 
Олимпийский рекорд до начала Игр:

По итогам соревнований рекорд не был превзойдён.

Соревнования 
Для попадания в финал спортсменам необходимо в квалификации показать результат не хуже 4,60 м. В финал попадают минимум 12 атлетов. Если количество выполнивших квалификацию больше, то в финал попадают все спортсмены, выполнившие квалификацию. В том случае, если количество выполнивших квалификацию меньше 12-ти, то спортсмены отбираются в финал по лучшему результату.

Квалификация 

 Q — выполнен квалификационный норматив
 q — квалифицирована по лучшему результату среди невыполнивших квалификационный норматив
 SB — лучший результат в сезоне
 PB — лучший результат в карьере
 OR — олимпийский рекорд

 WR — мировой рекорд
 AR — рекорд континента
 NR — национальный рекорд
 NM — нет ни одной зачётной попытки
 DNS — не стартовала

Финал

Ссылки 
 Официальные результаты

Прыжки с шестом на Олимпийских играх